Speckhahn ist der Familienname folgender Personen:

 Anna Maria Speckhahn (1883–1944), deutsche römisch-katholische Märtyrin
 Holger Speckhahn (* 1974), deutscher Fernsehmoderator, Model, Schauspieler und Berufsgolfer